Xavier Matthieu est un producteur, scénariste et créateur de séries français.

Il est à la tête de la société Calt Studio, créée avec Jean-Yves Robin (groupe Robinco).

Après avoir produit la série Chefs (14 x 52’ pour France 2), il crée sa propre structure Calt STUDIO. Il a produit la série Moloch pour Arte (Prix du meilleur scénario Canneséries 2020) ; la série Disparu à jamais, adaptée du roman d’Harlan Coben pour Netflix ; Les Amateurs (série) pour Disney +. Il est également directeur du département Séries à la Femis.

Filmographie

Comme scénariste

Télévision 
 1998-2002 : H (série télévisée)
 2000 : La Tortue (téléfilm) de Dominique Baron
 2000-2001 : Chère Marianne (série télévisée) - 4 épisodes
 2004 : Le Menteur (téléfilm) de Philippe de Broca
 2007 : La Fille du chef (téléfilm) de Sylvie Ayme
 2008 - 2017 : Hero Corp (série télévisée)
 2009 : Tongs et paréo (série télévisée)
2013 : Les Limiers (série télévisée)

Cinéma 
 2000 : Sur un air d'autoroute de Thierry Boscheron
 2001 : La Tour Montparnasse infernale de Charles Nemes

Comme producteur

Télévision

Séries 
2015-2016 : Chefs d'Arnaud Malherbe 
2016 : Loin de chez nous de Fred Scotlande, produit avec Hervé Bellech
2020 : Moloch d'Arnaud Malherbe, Arte 
2021 : Disparu à Jamais de Juan Carlos Medina, distribué par Netflix
2022 : Les Amateurs, Disney+

Autres 
 1999 : H (série télévisée) - co-créateur et directeur de collection

Liens externes 

Scénariste français de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)